FÜS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Ostallgäu (für Füssen)

FüS steht für:

 Führungsstab der Streitkräfte, ehemaliger Arbeitsstab des Generalinspekteurs der Bundeswehr im Bundesministerium der Verteidigung und einen der fünf Führungsstäbe im militärischen Leitungsbereich der Bundeswehr

FUS